Die Orgel der Jahrhunderthalle in Breslau wurde 1913 von Paul Walcker von der W. Sauer Orgelbau Frankfurt (Oder) erbaut und war zum Zeitpunkt der Einweihung die größte Orgel der Welt.

Baugeschichte 
Die Einweihung der Halle wurde mit der zur damaligen Zeit größten Orgel der Welt begangen, einer Schöpfung des Frankfurter Orgelbauers Wilhelm Sauer. Die Orgel hatte 15.133 Pfeifen und 185 Register. Für die Einweihung dieser Orgel hatte Max Reger im Auftrag der Stadt Breslau das monumentale Werk Introduktion, Passacaglia und Fuge e-moll op. 127 komponiert. Die Uraufführung spielte am 24. September 1913 Karl Straube, dem das Werk auch gewidmet ist.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieses bedeutende Orgelwerk aus der Jahrhunderthalle ausgebaut und auf drei neue Orgeln aufgeteilt. So entstand unter anderem die Breslauer Domorgel, die heute mit 150 Registern und 13.207 Pfeifen die größte Orgel Polens darstellt. Außerdem kamen einige Register in die Basilika Jasna Góra in Schlesien.

Es existiert eine Aufnahme der Orgel aus dem Jahr 1937.

Disposition 1913–1937 

 Koppeln:
 Normalkoppeln: II/I, III/I, IV/I, V/I, III/II, IV/II, V/II, IV/III, V/IV, I/P, II/P, III/P, IV/P, V/P.
 Superoktavkoppeln:II/I, III/II, III, IV, V, P.
 Suboktavkoppeln:II/I, III/II, III, IV, V.
 Spielhilfen: 911 Kombinationszüge, 156 Druckknöpfe zwischen den Manualen, 25 Pedaltritte, 4 Schwellertritte, ein Registerschwellhebel und eine Registerwalze.

Quellen walckerorgel.de im Webarchiv:

Technische Daten 
 187 Register (+ 13 Transmissionen), Pfeifenreihen, 15.133 Pfeifen.

 Spieltisch(e):
 Freistehend
 5 Manuale.
 Pedal.
 Registerwippen.
 Traktur:
 Tontraktur: Elektrisch
 Registertraktur: Elektrisch

Organisten 
 Gerhard Bremsteller
 Otto Burkert
 Gerhard Zeggert

Literatur

Weblinks 
 
 Die Riesenorgel  Sauer Orgelbau
 Riesenorgel Walcker, Zusammenfassung und Fotos zu Walcker-Artikeln

Einzelnachweise 

Kunst (Breslau)
Breslau, Orgel der Jahrhunderthalle (Breslau)
Breslau, Orgel der Jahrhunderthalle (Breslau)
Orgellandschaft Schlesien
Jahrhunderthalle (Breslau)